La expresión, frase hecha o dicho, Manos a la obra puede referirse a:

 Manos a la Obra, movimiento político del Partido Nacional (Uruguay) a fines del siglo XX.
 Manos a la obra, serie de televisión española, emitida por Antena 3 entre 1998 y 2001.
 Manos a la obra (reality show), reality show colombiano
 Operación Manos a la Obra o Operation Bootstrap en Puerto Rico, proyecto de intervención norteamericana para el uso de mano de obra barata y esterilización forzosa.